Schmarsau steht für:

 Schmarsau (Dannenberg), ein Ortsteil der Stadt Dannenberg (Elbe) im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Schmarsau (Lemgow), ein Ortsteil der Gemeinde Lemgow im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Smardzów (deutsch Schmarsau, 1936–1945 Vogtshagen), Ortsteil der Landgemeinde Jerzmanowa im Powiat Głogowski in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen